E27 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E27, un sous-marin de la Royal Navy

Électricité 
 E27, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Médecine 
 Autres maladies de la glande surrénale, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 27, une route traversant la France, la Suisse et l'Italie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres